Die Fotbollsallsvenskan 2000 war die 76. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 8. April des Jahres, Saisonende war am 4. November 2000.

Am Saisonende konnte sich Halmstads BK zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den schwedischen Meistertitel sichern. Mit deutlichem Vorsprung auf Helsingborgs IF und AIK belegte die Mannschaft um Spieler wie Torbjörn Arvidsson, Henrik Bertilsson, Mikael Gustavsson, Stefan Selakovic und Håkan Svensson den ersten Tabellenrang. Sie erhielt letztmals den Von-Rosens-Pokal als Meisterschaftstrophäe, die nach der Aufdeckung der Verstrickung des Namensgebers Clarence von Rosen in den Nationalsozialismus ab der folgenden Spielzeit durch den Lennart-Johansson-Pokal ersetzt wurde.

Aufsteiger GAIS Göteborg und Västra Frölunda IF mussten direkt absteigen. Der Drittletzte der Tabelle, Aufsteiger BK Häcken, traf in der Relegationsrunde auf Mjällby AIF, den Tabellendritten der neu geschaffenen eingleisigen zweiten Liga Superettan und schaffte im Elfmeterschießen den Klassenerhalt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000